Gferedt ist der Name folgender Orte:

 Gferedt (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gferedt (Gemeinde Gallspach), Ortschaft der Gemeinde Gallspach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gferet
 Gfehret